Gastón Cabrera (Catriel, Provincia de Río Negro, ) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otros campeonatos, en TC 2000 y Fórmula Renault Argentina.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Turismo Nacional